Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Levine che ha battuto in finale Donald Young 7-64, 7-64.

Teste di serie 

 Amer Delić (secondo turno)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Donald Young (finale)
 Bobby Reynolds (primo turno)

 John Isner (semifinali)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Sam Warburg (primo turno)
 Dušan Vemić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2007